Szkoła Kadetów w Kaliszu (do 1832?)
 Szkoła Kadetów Piechoty w Łobzowie
 Szkoła kadetów (film)